Bougado é um nome comum às duas freguesias que compõem a cidade da Trofa:
 São Martinho de Bougado;
 Santiago de Bougado.

Desambiguação